Volby do 17. Knesetu se v Izraeli konaly 28. března 2006. Ve volbách získala velké množství mandátů nově vzniklá strana Kadima, následovaná Stranou práce a Likudem, který zaznamenal velkou ztrátu.

Po volbách byla zformována koaliční vláda ze stran: Kadima, Strana práce, Šas, Gil a později Jisra'el Bejtejnu. Premiérem se stal předseda Kadimy Ehud Olmert, který do té doby zastával post zastupujícího premiéra.

Výsledky

Výsledky podle měst

Odkazy

Reference

Literatura

Související články 
 Seznam členů sedmnáctého Knesetu

Externí odkazy 
 
  Kneset - Volby do 17. Knesetu
  Kneset - Přehled 17. Knesetu

Volby 2006
Volby do Knesetu
Izrael v roce 2006